Da mor var dreng er navnet på Shu-bi-duas album, som udkom på LP i 1985 og senere blev genudgivet på CD i 1990. Albummet er en blanding af nyt og tidligere udgivet materiale.

Spor 

Shu-bi-dua 100
Shu-bi-dua 100
Shu-bi-dua 100